Diodotos ist der Name folgender Personen:

 Diodotos II. († nach 235 v. Chr.), König des Griechisch-Baktrischen Königreiches
 Diodotos Tryphon († 138 v. Chr.), König des Seleukidenreichs in Syrien
 Diodotos (Gemmenschneider), griechischer Gemmenschneider
 Diodotos (Sohn des Eukrates), athenischer Politiker
 Diodotos (Philosoph), stoischer Philosoph und Lehrer Ciceros, gest. 59 vor Christus